Гудко́в — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Гудков, Андрей Владимирович (род. 1957) — российско-американский биолог.

В 
 Гудков, Виктор Пантелеймонович (1899—1942) — советский деятель культуры.

Г 
 Гудков, Геннадий Владимирович (род. 1956) — депутат Государственной Думы Российской Федерации.
 Гудков, Георгий Фёдорович (1916—1995) — строитель и краевед.
 Гудков, Григорий Васильевич (род. 1905) — советский конструктор.

Д

Е

И 
 Гудков, Иван Иванович (1887—1962) — театральный деятель, актёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1948).

Л 
 Гудков, Лев Дмитриевич (род. 1946) — социолог, директор Левада-Центра.
 Гудков, Леонид Сергеевич (1898—1978) — советский генерал-майор артиллерии.

М, О 
 Гудков, Михаил Иванович (1904—1983) — советский конструктор.
 Гудков, Олег Васильевич (1931—1973) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

П 
 

 Гудков, Пётр Владимирович (1914—1983) — бригадир колхоза «Борец» Дмитровского района Московской области. Герой Социалистического Труда.

С 
 Гудков, Сергей Владимирович (род. 1981) — российский учёный-биофизик, профессор РАН.
 Гудков, Степан Фёдорович (1909—1994) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.

